Personen, families en namen
 Robert (voornaam), een jongensnaam; een variant van de naam Robrecht, in het Engels vaak gekort tot Bob
 Denise Bindschedler-Robert (1920-2006), Zwitserse hooglerares, advocate en rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 Nicolas-Louis Robert, bouwer van de eerste papiermachine (1798)
 Robert (adellijk huis), Zuid-Nederlandse adel

Plaatsen
 Robert (Canada), spookdorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Robert (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Le Robert, gemeente in Martinique

Overig
 Robert (stripfiguur), een stripfiguur
 Robert (woordenboek), een Frans woordenboek
 Robert (filmprijs), een Deense filmprijs
 Robert (film), een Britse horrorfilm uit 2015 van Andrew Jones
 Robert (pop), een pop uit een museum in Key West, Florida